Sandegren är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bertil Sandegren (1908–1986), svensk jurist
 Carl Sandegren (1874–1968) svensk missionär
 Caroline Sandegren (född 1986), svensk motocrossförare
 
 Herman Sandegren (1881–1938), svensk missionär
 Jacob Sandegren 1841–1929), svensk missionär
 Johannes Sandegren (1883–1962), svensk-indisk biskop
 Otto Emil Sandegren (1816–1900), svensk borgmästare
 Paul Sandegren (1887–1972), svensk missionär
 Ragnar Sandegren (1887–1966), svensk geolog

Se även 
 Sandgren

Svenska efternamn